Аркто́тис () — род растений семейства Астровые. Латинское название происходит от греческих слов arktos — «медведь» и otos — «ухо»; дословно переводится как «медвежье ухо».

Ботаническое описание 

Арктотисы — однолетние, двулетние и многолетние травянистые или полукустарниковые растения с серебристыми листьями и стеблями.

Листья супротивные или очерёдные.

Соцветие — корзинка.

Плод — семянка. В грамме до 450—500 семян, сохраняющих всхожесть до двух лет.

Распространение и среда обитания 
Известно около тридцати видов растений, все произрастают южнее Анголы и Зимбабве, несколько видов интродуцированы в Южной Америке и Азии. Некоторые виды — эндемики финбоша.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 70 видов:

Галерея

См. также 
 Медвежье ухо

Примечания

Ссылки 
 

Цикориевые
Флора Африки